Il Miami Masters 1990 (conosciuto anche come Lipton International Players Championships,per motivi di sponsorizzazione) 
è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 6ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1990 e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 1990. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 12 al 26 marzo 1990.

Campioni

Singolare maschile 

 Andre Agassi ha battuto in finale  Stefan Edberg 6–1, 6–4, 0–6, 6–2

Singolare femminile 

 Monica Seles ha battuto in finale  Judith Wiesner 6–1, 6–2

Doppio maschile

 Rick Leach /  Jim Pugh hanno battuto in finale  Boris Becker /  Cássio Motta 6–3, 6–4

Doppio femminile

 Jana Novotná /  Helena Suková hanno battuto in finale  Betsy Nagelsen /  Robin White 6–4, 6–3

Collegamenti esterni

ATP Tour 1990